В'єрзі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 85 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 39 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 155 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 437,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 В'єрзі на сайті французького Національного інституту географії
 В'єрзі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 В'єрзі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету В'єрзі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету В'єрзі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена